MOF steht für:

 Managed Object Format des Common Information Models
 Meilleur Ouvrier de France, französischer Handwerkerwettbewerb
 Meta Object Facility, in der Softwaretechnik eine spezielle Metadaten-Architektur
 Metal Organic Framework, englisch für metallorganische Gerüstverbindung, Mitglied einer Gruppe mikroporöser, meist kristalliner Materialien
 Microsoft Operations Framework, Prozessframework für microsoftbasierte IT-Infrastrukturen
 Ministerium für Ozeane und Fischerei, Südkorea
 Multiple Organ Failure, englisch für Multiorganversagen, medizinischer Begriff
 Bahnhof Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern, laut DS100-Code
 Frans Xavier Seda Airport, Flughafen von Maumere auf der indonesischen Insel Flores, laut IATA-Code

MoF steht für:
 Ministry of Finance, Name des Finanzministeriums in zahlreichen englischsprachigen Ländern
 Museum of Flight (Seattle), US-amerikanisches Museum

Mof steht für:
 Mof, in den Niederlanden eine abwertende Bezeichnung für einen Deutschen

mof steht für:
 Mohegan-Pequot, ausgestorbene Algonkin-Sprache in Neuengland, laut ISO-639-3-Code

Siehe auch:
 Molybdän(III)-fluorid (MoF3)
 Molybdän(IV)-fluorid (MoF4)
 Molybdän(V)-fluorid (MoF5)
 Molybdän(VI)-fluorid (MoF6)

Abkürzung